Az Úrvalsdeild 1946-os szezonja volt a bajnokság harmincötödik kiírása. A bajnokságban hat csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub tizenkettedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1946
Izland 1